AGR est un sigle qui peut signifier :
 Agronome  « agr. » suffixe des membres de l'Ordre des agronomes du Québec. 
Association pour une gauche républicaine, une association politique française issue du Mouvement des citoyens ;
 Advanced Gas-cooled Reactor (en français, Réacteur avancé au gaz) ;
 Archives générales du Royaume, les archives nationales belges ;
  ;
 Avant-garde du Rhin, un élément fondateur du sport alsacien ;